La stagione 2002 della International Formula 3000 fu corsa su 12 gare disputate tra il 30 marzo e il 14 settembre.

Aspetti tecnici

Vetture
A partire da questa stagione verranno impiegate le nuove Lola B02/50 in sostituzione della vecchia Lola B99/50

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Nota:

In gara 10 la vittoria andò a Tomáš Enge, che poi venne successivamente squalificato. Il tempo originale del vincitore fu: 0'59:24.642/152.546 km/h

Classifica Piloti

Note:
Tutti utilizzano vetture Lola B02/50, spinte da motori Zytek-Judd KV, e pneumatici Avon.
Tomáš Enge fu squalificato nella gara dell'Ungheria a causa di una positività allantidoping''.
Antônio Pizzonia fu squalificato nella gara di Monza per una componente aerodinamica mobile.
Alexander Müller fu squalificato nella gara di Monaco in quanto la sua vettura fu trovata sottopeso.

Risultati completiR15=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte DIS(1)'''=squalificato dopo essere giunto primo

Note

 18
International